Tiemann steht für:
 Tiemann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reimer-Tiemann-Reaktion, chemische Reaktion von Phenolen
 Tiemannkatheter, siehe Blasenkatheter#Bauarten

Siehe auch:
 Thiemann
 Timann